Ниже приведен список воинских званий армии Китайской Республики.

Национально-революционная армия (1928—1947)

Армия Китайской Республики (современность)

Примечания 

Вооружённые силы Китайской Республики
Китайская Республика
Китайская Республика